Barnard může být:
příjmení
 Aneurin Barnard (* 1987), velšský herec
 Anne Barnardová (1750–1825), skotská spisovatelka
 Edward Emerson Barnard (1857–1923), americký astronom
 George N. Barnard (1819–1902), americký fotograf
 Chester Barnard (1886–1961), americký manažer a spisovatel
 Christiaan Barnard (1922–2001), jihoafrický chirurg
 John Barnard (* 1946), anglický automobilový konstruktér
 Marius Barnard (* 1969), jihoafrický tenista

další významy
 Barnard límcový – druh papouška
 Barnard (kráter na Marsu)
 Barnard (kráter na Měsíci)
 Barnardova galaxie
 Barnardova šipka, hvězda
 Barnard College, ženská vysoká škola v New Yorku
 Barnard (Kansas), město v USA
 Barnard (Missouri), město v USA
 Barnardova řeka, řeka v Austrálii

podobné 
 Bernard

Rozcestníky - příjmení